John Madden (1844-1918), juge australien ;
 John Madden (1936-2021), commentateur sportif américain et ancien entraîneur de football américain ;
 John Madden (né en 1949), réalisateur britannique ;
 John Madden (né en 1973), joueur canadien de hockey sur glace.
 John William Madden (1865-1948), footballeur et entraîneur de football écossais